James Richard „Dickie“ Stoop (* 30. Juli 1920 in Uckfield; † 19. Mai 1968 in Croft-on-Tees) war ein britischer Autorennfahrer und Flieger bei der Royal Air Force.

Flieger bei der RAF 

In den meisten Publikation in denen der Name Richard Stoop auftaucht, steht er mit dem Vornamen Richard. Allseits bekannt war er jedoch unter seinem Spitznamen aus Schulzeiten Dickie. Dickie Stoop gehörte zu jenen britischen Rennfahrern nach dem Zweiten Weltkrieg die durch ihre Furchtlosigkeit von sich reden machten. Wie viele seiner Generation kämpfte er als junger Mann im Krieg für sein Heimatland. Er war Flieger bei der Royal Air Force. Als Flight Lieutenant diente er unter Tony Gaze. Stationiert war er in Westhampnett, einem Areal auf dem sich heute der Goodwood Circuit befindet. Er flog Hurricanes und Spitfires bei Einsätzen während der Luftschlacht um England bis hin zur Operation Overlord, der Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944.

Nach dem Ende des Krieges blieb Stoop noch Jahre als Squadron Leader bei der RAF.

Karriere im Motorsport 

Den ersten bekannten Renneinsatz hatte Stoop 1948 bei einem Formel-3-Rennen in Silverstone, das er als Achter beendete. Karriere mach Stoop, der sich zeitlebens als Amateur-Rennfahrer bezeichnete, allerdings im Sportwagensport. Bis zu seinem Tod konnte er neun Gesamt- und ebenso viele Klassensiege feiern. Die meisten dieser Erfolge feierte er bei nationalen britischen Club- und Bergrennen.

1949 war er bei der Mille Miglia gemeldet, ging am Renntag jedoch nicht an den Start. Sein erstes großes Langstreckenrennen war daraufhin das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps 1949. Auf der belgischen Ardennenstrecke erreichte er gemeinsam mit Peter Wilson den 12. Rang in der Gesamtwertung. 1950 gab er mit dem neunten Rang und einem Klassensieg sein Debüt beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Bei diesem 24-Stunden-Rennen war er bis 1961 insgesamt zehn Mal am Start. In den 1950er-Jahren war er vertraglich an Frazer Nash gebunden. Dieser Partnerschaft entstammten fast alle seine Rennsiege. Auch in Le Mans fuhr er bis 1957 Frazer-Nash-Sportwagen. Seine beste Le-Mans-Platzierung kam allerdings erst nach der Zusammenarbeit mit Frazer Nash zustande. 1958 pilotierte er mit Partner Peter Bolton einen Werks-AC Ace LM Prototype an die achte Stelle der Endwertung.

In den 1960er-Jahren wurden seine Rennaktivitäten weniger. Mit einem Porsche 356 Carrera und später einem 904 in der britischen Sportwagen-Meisterschaft und der Sportwagen-Weltmeisterschaft. 1960 gewann er in Snetterton das Autosport-3-Stunden-Rennen und wurde 1964 Dritter beim 9-Stunden-Rennen von Kyalami.

Dickie Stoop starb im Mai 1968 während eines Clubrennens an den Folgen einer Arteriellen Thrombose, die zu einem Herzinfarkt führte. In der dritten Runde des Rennens verstarb er am Steuer eines Porsche 911S, der nach dem Unglück führerlos gegen einen Zaun prallte.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Literatur 

 Christian Moity, Jean-Marc Teissèdre, Alain Bienvenu: 24 heures du Mans, 1923–1992. Éditions d’Art, Besançon 1992, ISBN 2-909413-06-3.

Weblinks 

 Richard Stoop bei Motorsport Memorial
 Richard Stoop bei Racing Sports Cars
 Richard Stoop bei 500race.org (englisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Vereinigtes Königreich)
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Person im Zweiten Weltkrieg (Vereinigtes Königreich)
Squadron Leader (Royal Air Force)
Brite
Engländer
Geboren 1920
Gestorben 1968
Mann
Rennfahrer der Europa-Bergmeisterschaft